Елена Александровна Панова:
 Панова, Елена Александровна (род. 1979) — российская и американская культуристка, тренер.
 Панова, Елена Александровна (род. 1987) — российская метательница диска.